Jonathan Pereira kan syfta på:

* Jonathan Pereira (1804–1853), brittisk farmakolog
 Jonathan Pereira Rodríguez (född 1987), spansk fotbollsspelare
 Jonathan Martins Pereira (född 1986), fransk fotbollsspelare